Firestorm (1984), een pornofilm uit 1984
Firestorm (1998), een thriller uit 1998
Firestorm (2013), een actiefilm uit 2013
Firestorm (anime), een anime mede geproduceerd door Gerry Anderson
Firestorm (DC), verschillende superhelden van DC comics
Firestorm (roman), een roman van David Sherman en Dan Cragg
Firestorm (album), een album van Tvangeste
Firestorm (Conchita Wurst) een lied van Conchita Wurst